L'Aiguille kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 L'Aiguille, Martigny, berg, Valais, 
 L'Aiguille, Fribourg, berg, Gruyère, 
 L'Aiguille, Ollon, berg, Vaud,